Mistrzostwa Europy U-17 w Piłce Nożnej 2014 – turnieju o mistrzostwo Europy piłkarzy do lat 17. 20 marca 2012 obradujący w Stambule Komitet Wykonawczy UEFA ogłosił wybór gospodarzy edycji turnieju w latach 2014, 2015 oraz 2016. Po raz pierwszy gospodarzem mistrzostw w 2014 roku została wybrana Malta.

Obrońcą mistrzowskiego tytułu z zeszłego roku jest reprezentacja Rosji. Jednak nie będzie mogła obronić tytułu, gdyż nie zakwalifikowała się do turnieju odpadając w elitarnej rundzie. W turnieju mogli wziąć udział tylko zawodnicy urodzeni po 1 stycznia 1997 roku.

Uczestnicy 

Malta jako gospodarz miała zagwarantowany udział w turnieju. Pozostałe drużyny zostały wyłonione w kwalifikacjach.

Stadiony 

 Ta’ Qali Stadium, Attard (pojemność: 17 000)
 Hibernians Stadium, Paola (pojemność: 8 000)
 Gozo Stadium, Xewkija (pojemność: 4 000)

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza finałowa

Drabinka

Półfinały

Finał

Strzelcy 
 4 gole
  Dominic Solanke
  Jari Schuurman

 3 gole
  Patrick Roberts
  Calvin Verdonk
  Steven Bergwijn
  Fatih Aktay

 2 gole
  Adam Armstrong
  Abdelhak Nouri
  Dani van der Moot
  Luís Mata
  Enes Ünal

 1 gol

Zobacz też 
 Mistrzostwa Europy U-19 w piłce nożnej
 Mistrzostwa Europy U-21 w piłce nożnej

Linki zewnętrzne 
uefa.com

Przypisy 

Mistrzostwa Europy U-17 w piłce nożnej
2014 w piłce nożnej
Piłka nożna na Malcie
2014 na Malcie